Rosa — flor
Cor-de-rosa — cor

Cinema e música 
"A Rosa" (canção) —  composta por Chico Buarque
A Rosa (filme) — filme com Bette Midler
"Rosa" (Doctor Who) — episódio de Doctor Who

Geografia 
 Rosa (Turíngia) — município alemão da Turíngia
 Rosa (Alabama) — cidade americana do Alabama
 Rosà — comuna italiana do Véneto
 Trezzano Rosa — comuna italiana da Lombardia
 Rosas (Colômbia) — município da região do Pacífico

Outros 
 Rosa (símbolo) — simbolismo associado à flor
Rosa-cruz — organização mística ou esotérica
 Rosa de Lima — santa
 Rosa dos ventos — símbolo para representar os pontos cardeais
 Imperial Ordem da Rosa — extinta ordem honorífica brasileira

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cores
Desambiguações de topônimos